Ляньцзя́н — китайский топоним:
 Ляньцзян (Фучжоу) (连江) — уезд городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь КНР
 Ляньцзян (Тайвань) (連江) — входившие в состав фуцзяньского уезда Ляньцзян острова, оставшиеся во время Гражданской войны под гоминьдановским контролем, и образующие уезд Ляньцзян провинции Фуцзянь Китайской республики
 Ляньцзян (Чжаньцзян) (廉江) — городской уезд городского округа Чжаньцзян провинции Гуандун